Мезе́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Архангельской области Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления в его границах функционирует муниципальное образование Мезенский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Мезень, расположенный на расстоянии 400 км к северо-востоку от Архангельска.

География 
Район расположен на севере Архангельской области, площадь его территории — 34,4 тыс. км² (самый большой по площади район области). Протяжённость района с запада на восток — 360 км, а с севера на юг — 130 км.

Граничит:
 на юго-западе с Приморским районом
 на юге с Пинежским районом
 на юго-востоке с Лешуконским районом
 на северо-востоке с Ненецким автономным округом
 на востоке с Усть-Цилемским районом республики Коми

Мезенский район относится к районам Крайнего Севера.

Северная и северо-западная часть района расположена на побережье Белого моря. В состав района также входит остров Моржовец Белого моря. Остров Моржовец расположен за полярным кругом. Самая северная материковая точка района — мыс Воронов, расположена вблизи Северного полярного круга.

Основные реки — Мезень, Кулой (впадают в Мезенскую губу Белого моря), Койда, Мегра́, Пёша, Сояна, Сёмжа, Пёза, Кимжа, Со́ва, Кильца, Немнюга, Нижа, Ёрна, Кепина. Крупнейшие озёра — Варш (44,2 км²), Полтозеро (10,1 км²), Сюрзи (5,9 км²), Сёмжа (5,8 км²).

История 
Район образован в июле 1929 года в составе Северного края РСФСР. Постановлением Президиума ВЦИК от 10.02.1934 к Ненецкому округу был причислен Несский сельсовет Мезенского района. В 1945 году Карьепольский и Совпольский сельсоветы были переданы из Пинежского района в состав Мезенского района.

Население 

Урбанизация
Городское население (город Мезень и пгт Каменка) составляет   % от всего населения района.

Районы Нижней Мезени и Печоры входят в ареал распространения ильменско-белозерского антропологического типа, связанного по своему происхождению с населением Великого Новгорода.

Административное деление 
В Мезенский район как административно-территориальную единицу области входят 1 город районного значения и 1 посёлок городского типа (в границах которых были образованы одноимённые городские поселения), а также 13 сельсоветов (в границах которых как правило были образованы одноимённые сельские поселения): Долгощельский, Дорогорский, Жердский, Козьмогородский, Койденский, Ручьёвский, Совпольский, Соянский, Целегорский сельсоветы (в границах которых были образованы одноимённые сельские поселения), а также Быченский, Мосеевский и Ёлкинский сельсоветы (в границах которых было образовано Быченское сельское поселение), при этом Лампоженский сельсовет вошёл в Мезенское городское поселение.

С 2004 до 2021 гг. в Мезенский муниципальный район входили 14 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 12 сельских поселений.

Законом Архангельской области от 26 октября 2015 года сельские поселения Мосеевское и Сафоновское были упразднены и включены в Быченское сельское поселение с административным центром в деревне Бычье.

Законом Архангельской области от 26 апреля 2021 года Жердское и Козьмогородское сельские поселения были объединены в Зареченское сельское поселение с административным центром в деревне Козьмогородское.

В апреле 2022 года все городские  и сельские поселения муниципального района были упразднены и преобразованы путём их объединения в Мезенский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Мезенском районе 54 населённых пункта.

Транспорт 
В районе есть — морской и речной порты. По нему также курсируют 5 маршрутов автобусов.

Экономика 
 Мезенская лесопромышленная компания
 Мезенский лесхоз
 Мезенские электросети
 Мезенская дизельная электростанция.

Образование 
Детский оздоровительно-образовательный центр «Стрела» в деревне Азаполье.

Известные уроженцы 
 Кузин, Владимир Семёнович — лыжник, Олимпийский чемпион
 Таранин, Николай Александрович (1924—1999) — полный кавалер ордена Славы, родился в деревне Заозерье.

Достопримечательности 
 Мезенский историко-краеведческий музей
 Мезенская роспись по дереву
 Соянский заказник

См. также 
 Мезенский уезд

Примечания

Ссылки 
 
 География и бюджет района
 Сайт района
 
 
 Мезенский район\\ИА «Двина-Информ»